Africké hry jsou oblastní mezinárodní sportovní soutěže pořádané pod patronátem MOV. Jejich uspořádání navrhoval již roku 1923 Pierre de Coubertin, pro odpor koloniálních zemí se však neuskutečnily. Konají se od roku 1965, zpočátku je řídil Stálý výbor afrického sportu, který v roce 1969 vystřídala Nejvyšší rada afrického sportu. Jejich předchůdcem byly Hry přátelství, které pořádaly frankofonní africké země v letech 1960, 1961 a 1963.

Africké hry – přehled 

 Africké hry 1965 – Brazzaville, Kongo
 Africké hry 1969 – Bamako, Mali – neuskutečnily se z důvodu vojenského puče v zemi
 Africké hry 1973 – Lagos, Nigérie
 Africké hry 1978 – Alžír, Alžírsko
 Africké hry 1987 – Nairobi, Keňa
 Africké hry 1991 – Káhira, Egypt
 Africké hry 1995 – Harare, Zimbabwe
 Africké hry 1999 – Johannesburg, Jihoafrická republika
 Africké hry 2003 – Abuja, Nigérie
 Africké hry 2007 – Alžír, Alžírsko
 Africké hry 2011 – Maputo, Mosambik
 Africké hry 2015 – Brazzaville
 Africké hry 2019 – Luanda, Angola

Medailové zisky 

Pozn.: Maroko se her neúčastní od roku 1987 na protest proti tomu, že Africká unie uznává nezávislost Západní Sahary. Jihoafrická republika byla na hry poprvé pozvána po zrušení apartheidu v roce 1995.

Sporty 
Na Afrických hrách 2011 se soutěžilo v následujících sportech: atletika, badminton, basketbal, box, šachy, cyklistika, jachting, jezdectví, fotbal, házená, judo, kanoistika, karate, netball, plavání, sportovní gymnastika, sportovní střelba, squash, stolní tenis, taekwondo, tenis, triatlon, veslování, volejbal, vzpírání a zápas. Vyřazeny z programu byly baseball a pozemní hokej. Na rok 2015 se plánuje premiéra kickboxu, šermu a tanečního sportu.

Externí odkazy 
 
 https://web.archive.org/web/20180210030823/http://www.africaolympic.net/
 http://www.gbrathletics.com/ic/afg.htm

 
Sport v Africe
Multisportovní události